

En géographie 
En géographie, la situation est un concept spatial permettant la localisation relative d'un espace par rapport à son environnement proche ou non.
Il inscrit un lieu dans un cadre plus général afin de le qualifier à travers ses interactions avec l'extérieur. Elle fait intervenir des notions de contiguïté et de connexité, essentielles en analyse spatiale. Il ne faut pas la confondre avec la localisation qui se fait par rapport aux coordonnées géographiques (latitude et longitude)

En politique 
En politique, la situation est une expression utilisée pour désigner une période ou un climat particulier.

En littérature 
En littérature, la situation c'est un moment d'une œuvre littéraire caractérisé par un climat particulier. Exemple: situation comique

Note : Il ne faut pas confondre le  avec la situation, pour plus d'explications voir l'article .

Musique 
  est une chanson synthpop du groupe britannique Yazoo sortie en 1982.

Notes et références 

Lexique de la géographie